Сезон 2015-16  является 14-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд.

Участники

Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (32 команды на 8 групп), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2-е место выходят в следующий раунд (1/8 финала). По итогам группового турнира составляется сводная таблица этих команд, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Классифицирование плей-офф происходит по расстановке мест в таблице: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т. д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Европы ФИБА женщины
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе